«Чужая среди нас» () — кинофильм, известный также под именем «Незнакомка среди нас»

Сюжет 
Эмили Иден — полицейская, несущая службу в тёмных переулках Бруклина. Расследуя убийство, которое, возможно, связано с похищением алмазов, она вынуждена на время расследования связать свою жизнь с очень религиозной хасидской семьёй. Решительную оперативницу правоохранительных органов отправляют на задание туда, где она никогда не была и не понимает даже основ повседневной жизни — в среду ортодоксов хасидов еврейского района Нью-Йорка, где произошло что-то немыслимое для жителей — пропажа молодого человека Якоба Клаусмана и кража партии огранённых алмазов. Ни раввин, ни другие члены общины и не думают подозревать Якоба в воровстве и бегстве; и то, и другое противоречит писаным и неписаным законам жизни хасидских евреев. Правда, в полицию им всё-таки пришлось обратиться, а потому к расследованию приступил опытный детектив — офицер полиции по имени Эмили.

Награды и номинации 
 Каннский кинофестиваль (номинация на Золотую пальмовую ветвь, 1992 год).
 Золотая малина (1993 год)
 Худшая женская роль второго плана (номинация, Трэйси Поллан)
 Fantasporto (номинация на «Лучший фильм», 1993)

В ролях 
 Мелани Гриффит
 Эрик Тал
 Трейси Поллан
 Миа Сара
 Джеймс Гандольфини
 Ли Ричардсон
 Джон Пэнкоу
 Джейми Шеридан
 Дэвид Маргулис
 Джейк Уэбер
 Крис Латта

См. также 
 Непредвиденное убийство

Ссылки 
  
  
 

Детективные фильмы США
Фильмы о полицейских
Фильмы-драмы США
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы США 1992 года
Фильмы Hollywood Pictures